Il campionato di Serie C di pallacanestro maschile 1971-1972 è stato il settimo organizzato in Italia dall'ultima riforma dei campionati. Rappresenta il terzo livello della pallacanestro italiana. Nel prossimo anno è previsto l'allargamento della Serie B a 28 squadre suddivise in 2 gironi e della Serie C a 72 squadre suddivise in 6 gironi, quindi per quest'anno sono previste 2 promozioni per girone e nessuna retrocessione

Girone A

Classifica

 L'Alpe Bergamo sarà promosso in Serie B dopo aver vinto lo spareggio contro il Basket Brescia

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Girone C

Classifica

Risultati

Girone D

Classifica

Risultati

Verdetti
 Promosse in serie B 
Birichin TorinoFormazione: Rosa Brusin, Benatti, Cravero, Mitton M, Mitton N., Stabile, Pironi, Zorzenon, Cervino, Carlino. Allenatore: Vittorio Gonzales
Alpe BergamoFormazione: Insogna, Pessina, Munafò, Pezzotta, Abate, Blasizza, Vadoncini, Invernizzi, Lolli, Pedrazzi 
Lloyd Trieste
Libertas Rimini
Juventus CasertaFormazione: Ronzo, Gavagnin, Maccheroni, Maggetti, De Simone, Duranzano, Napoletano, Castagnone, Cerovac. 
Snia RietiFormazione: Marchetti, Simeoni, Battestin, Salvatori, Berrè, Altobelli, Saglieni, Galliano, Ujcich, Roversi 
Gad Etna CataniaFormazione: Bertocco, Caruso, Greco, Marino, Maugeri, Messina, Mineo, Russo, Scarpa, Sgroi, Spanò, Torrisi, Tortora. Allenatore: Trovato
Basket Messina (rinuncerà alla partecipazione al campionato di B perché non dispone di un impianto al coperto divenuto obbligatorio con le nuove disposizioni FIP per i campionati nazionali di basket)Formazione: Marotta, Del Nostro, Ioppolo, Lo Re, Miceli, Zanon, Mazzagatti, Riva, Sturniolo, Savasta. Allenatore: Cintioli
Toncelli Livorno (ripescata)Formazione: Aspidi, Bonciani, Cempini, Filoni, Foresi, Magnoni, Marcacci, Natali, Sotgiu, Tonietti, Volpi. Allenatore: Posar

Bibliografia
per il girone A La Stampa edizione 1971-72
per il girone D La Gazzetta del Sud edizione 1971-72
Il Corriere dello Sport edizione 1971-72

Collegamenti esterni
 coniliguria.it
 

Pallacanestro nel 1971
Pallacanestro nel 1972
1971-1972